Doku ist die allgemein gebräuchliche Abkürzung für Dokumentation oder Doku-Serie im Fernsehbereich, die vorrangig der Berichterstattung bzw. Reportage dienen und nicht Ergebnis eines künstlerischen Gestaltungsprozesses sind. Im Laienbereich wird Doku gelegentlich auch für Dokumentarfilm verwendet; im professionellen Umfeld (im Besonderen auf Filmfestivals, unter Filmfestivalmitarbeitern, von Filmproduzenten und Filmemachern) wird für letzteres hingegen umgangssprachlich vorrangig der Ausdruck Dok-Film verwendet, in Abgrenzung zur allein zu Dokumentationszwecken festgehaltenen Aufzeichnung und zu Fernsehformaten, die der Berichterstattung dienen.

Zudem ist Doku der Familienname folgender Personen:

 Cephas Doku (* 1998), ghanaischer Fußballspieler
 Elton Doku (* 1986), albanischer Fußballspieler
 Erald Doku (* 1996), albanischer Fußballspieler
 Haki Doku (* 1969), albanischer Behindertensportler
 Jérémy Doku (* 2002), belgischer Fußballspieler
 Melis Doku (* 1994), albanischer Fußballspieler

und der Vornamen folgender Personen:

 Doku Chamatowitsch Umarow (1964–2013), islamistischer tschetschenischer Kämpfer
 Doku Gapurowitsch Zawgaew (* 1944), russischer (tschetschenischer) Diplomat und russischer Botschafter in Slowenien

Des Weiteren war Doku ein Ringname der japanischen Wrestlerin und Schauspielerin Kairi Hojo.